Алабышев — русская фамилия, происходит от олабыш — круглый хлебец из кислого теста.

Известные носители 
 Алабышев, Александр Философович (1905—1983) — специалист в области электрохимии.
 Алабышев, Иван Павлович (1910—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алабышев, Николай Васильевич (1898 — ок. 1937) — российский и советский востоковед, заведующий отделом «Нумизматика» Эрмитажа.
 Алабышев, Семён Фёдорович (1512—1544) — воевода.

Ссылки 
 Алабышевы — княжеский род